Municipio de Portland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Portland (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Portland (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Portland (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Portland (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Portland (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Portland (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Portland (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.